Baud (en bretó Baod) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament d'Ar Mor-Bihan. L'any 2006 tenia 5.368 habitants. A l'inici del curs 2007 el 9,9% dels alumnes del municipi eren matriculats a la primària bilingüe.

Demografia

Administració

Patrimoni cultural 
 La Vénus de Quinipily, antiga estàtua, classificada com a monument històric.

Referències

Enllaços externs 

Municipis del districte de Pontivy